Messages peut désigner :
Messages, revue littéraire française ;
Messages, chanson du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark ;
Messages, application de type messagerie instantanée.